Gudalur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Gudalur (ort i Indien, Nilgiri), Tamil Nadu, 
 Gudalur (ort i Indien, Theni), Tamil Nadu, 
 Cuddalore, stad, Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar